Maisie tudja, Henry James regénye (1897)
Maisie tudja, 2012-es amerikai filmdráma